

Geografia

Bielorussia
 Kuznecovo – nome russo del centro abitato di Kuznjacova

Kazakistan
 Kuznecovo – nome, fino al 2010, del centro abitato di Birlik

Russia
 Kuznecovo – centro abitato del Territorio dell'Altaj
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' dell'Amur
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Arcangelo nel Kargopol'skij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Arcangelo nel Konošskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Arcangelo nel Kotlasskij rajon nel Sol'vyčegodskoe gorodskoe poselenie
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Arcangelo nel Kotlasskij rajon nello Šipicynskoe gorodskoe poselenie
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Arcangelo nel Krasnoborskij rajon nel Belosludskoe sel'skoe poselenie
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Arcangelo nel Krasnoborskij rajon nel Telegovskoe sel'skoe poselenie
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Arcangelo nel Cholmogorskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Arcangelo nel Pleseckij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Vladimir
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nel Belozerskij rajon 
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nel Velikoustjugskij rajon nel Sel'skoe poselenie Judinskoe
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nel Velikoustjugskij rajon nel Sel'skoe poselenie Šemogodskoe
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nel Vytegorskij rajon nel Sel'skoe poselenie Andomskoe
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nel Vytegorskij rajon nel Sel'skoe poselenie Kemskoe
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nel Grjazoveckij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nel Kirillovkij rajon nel Sel'skoe poselenie Lipovskoe
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nel Kirillovkij rajon nel Sel'skoe poselenie Nikolotoržskoe
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nel Kirillovkij rajon nel Municipal'noe obrazovanie Talickoe
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nel Nikol'skij rajon 
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nel Sokol'skij rajon nel Sel'skoe poselenie Archangel'skoe
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nel Sokol'skij rajon nel Sel'skoe poselenie Prigorodnoe
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nell'Ust'-Kubinskij rajon nel Bogorodskoe sel'skoe poselenie
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nell'Ust'-Kubinskij rajon nel Zadnesel'skoe sel'skoe poselenie con codice catastale 19 248 816 017
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nell'Ust'-Kubinskij rajon nel Zadnesel'skoe sel'skoe poselenie con codice catastale 19 248 816 018
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nell'Ust'-Kubinskij rajon nel Vysokovskoe sel'skoe poselenie nel Filisovskij sel'sovet
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nell'Ust'-Kubinskij rajon nel Vysokovskoe sel'skoe poselenie nel Mitenskij sel'sovet
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nell'Ust'-Kubinskij rajon nell'Ust'janskoe sel'skoe poselenie
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nel Čerepoveckij municipal'nyj rajon nel Municipal'noe obrazovanie Voskresenskoe
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nel Čerepoveckij municipal'nyj rajon nel Mjasinskoe sel'skoe poselenie
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Vologda nel Čerepoveckij municipal'nyj rajon nel Municipal'noe obrazovanie Jugskoe
 Kuznecovo – centro abitato del Territorio della Transbajkalia
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Ivanovo nel Šujskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Ivanovo nel Vičugskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Kaluga
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Kirov nell'Afanas'evskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Kirov nel Lebjažskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Kirov nel Luzskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Kirov nel Sančurskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Kostroma nel Bujskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Kostroma nel Vochomskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Kostroma nel Galičskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Kostroma nel Kostromskoj rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Kostroma nel Krasnosel'skij rajon 
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Kostroma nel Nejskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Kostroma nel Čuchlomskij rajon nel Čuchlomskoe sel'skoe poselenie
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Kostroma nel Čuchlomskij rajon nel Nožkinskoe sel'skoe poselenie
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Kostroma nel Šar'inskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato del Territorio di Krasnojarsk
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Leningrado
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Kurgan nel Lebjaž'evskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Kurgan nel Ščučanskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato della Repubblica dei Mari nel Gornomarijskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato della Repubblica dei Mari nel Medvedevskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato di Mosca nel distretto Troickij
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nel Dmitrovskij rajon nel Gorodskoe poselenie Dmitrov
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nel Dmitrovskij rajon nel Sel'skoe poselenie Jakotskoe
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nel Klinskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nel Ramenskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nel Taldomskij rajon nel Sel'skoe poselenie Kvašënkovskoe
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nel Taldomskij rajon nel Sel'skoe poselenie Tempovoe
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Mosca nel Šaturskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nel Čkalovskij rajon nel Kuznecovskij sel'sovet
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nel Čkalovskij rajon nel Veršilovskij sel'sovet
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nel Sokol'skij rajon 
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nel Voskresenskij rajon 
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Nižnij Novgorod nel Bogorodskij rajon 
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Novgorod nel Demjanskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Novgorod nel Ljubytinskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Novgorod nel Pestovskij rajon
 Kuznecovo – ex centro abitato dell'Oblast' di Novosibirsk nel Kujbyševskij rajon 
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Novosibirsk nel Tatarskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Omsk
 Kuznecovo – centro abitato del Territorio di Perm' nel Černušinskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato del Territorio di Perm' nel Solikamskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato del Territorio di Perm' nel Vereščaginskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato del Territorio del Litorale
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Pskov nel Bežanickij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Pskov nel Velikolukskij rajon nella Bukrovskaja volost'
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Pskov nel Velikolukskij rajon nella Kupujskaja volost'
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Pskov nel Gdovskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Pskov nel Dedovičskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Pskov nel Kun'inskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Pskov nel Pskovskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Pskov nel Pustoškinskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Pskov nel Pytalovskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Pskov nel Strugo-Krasnenskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Sverdlovsk nel Taborinskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Sverdlovsk nel Turinskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk nel Dorogobužskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk nell'El'ninskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk nel Monastirščinskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk nel Novoduginskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Smolensk nel Vjazemskij rajon 
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nell'Andreapol'skij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Bežeckij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Bologovskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Vyšnevolockij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Molokovskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Kašinskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Kimrskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Rameškovskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Toropeckij rajon nel Šešurinskoe sel'skoe poselenie
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Toropeckij rajon nel Volokskoe sel'skoe poselenie
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Firovskij rajon nel Roždestvenskoe sel'skoe poselenie
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Tver' nel Firovskij rajon nel Velikooktjabr'skoe sel'skoe poselenie
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Tomsk
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Tula nel Belëvskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Tula nel Kireevskij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Čeljabinsk nell'Etkul'skij rajon
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Čeljabinsk nel Oktjabr'skij rajon 
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Danilovskij rajon nel Danilovskoe sel'skoe poselenie
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Danilovskij rajon nel Dmitrievskoe sel'skoe poselenie
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Danilovskij rajon nel Seredskoe sel'skoe poselenie
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Pervomajskij rajon 
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Rybinskij rajon nell'Arefinskoe sel'skoe poselenie
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Rybinskij rajon nell'Ogarkovskoe sel'skoe poselenie
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Tutaevskij rajon nel Levoberežnoe sel'skoe poselenie nel Borisoglebskij sel'kij okrug
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Tutaevskij rajon nel Levoberežnoe sel'skoe poselenie nel Nikol'skij sel'kij okrug
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nel Tutaevskij rajon nel Levoberežnoe sel'skoe poselenie nel Pomogalovskij sel'kij okrug
 Kuznecovo – centro abitato dell'Oblast' di Jaroslavl' nell'Ugličskij rajon

Ucraina
 Kuznecovo – nome russo del centro abitato ucraino di Kuznecove

Altro
 Kuznecovo – meteorite